Лали́та — многозначный санскритский термин.

 Лалита — одна из ипостасей Парвати в индуизме.
 Лалита — одна из восьми главных гопи в гаудия-вайшнавизме.
 Лалита-сахасранама — священный индуистский текст.